Noothgrush - музыкальная группа из Сан-Хосе (Калифорния, США), играющая в жанре сладж-метал.

История

Дискография
 8d8	Demo (1995)	
 Kashyyyk	Demo (1995)	
 Noothgrush / Agents of Satan	Split (1996)	
 Embraced by the Anti-Self	EP (1996)	
 Noothgrush / Black Army Jacket	Split album (1997)	
 Noothgrush / Corrupted	Split (1997)	
 Noothgrush / Deadbodieseverywhere	Split (1997)	
 Sloth / Noothgrush	Split, (1997)	
 Noothgrush / Gasp	Split album, (1998)	
 Erode the Person	Best of/Compilation (1999)
 Noothgrush / Carol Ann	Split (1999)	
 Wellington / Noothgrush	Split, (1999)	
 Failing Early, Failing Often	Best of/Compilation (2001)
 Twin Threat to Your Sanity	Split (2001)

Ссылки 
http://www.metal-archives.com/band.php?id=9453

Музыкальные коллективы из Сан-Хосе (Калифорния)
Дум-метал-группы США